

Albo d'oro 

 1959-1960: ,  e 
 1960-1961: 
 1961-1962:  e 
 1962-1963: 
 1963-1964: 
 1964-1965: 
 1965-1966: 
 1966-1967: 
 1967-1968:  e 
 1968-1969:  e 
 1969-1970: ,  e 
 1970-1971: ,  e 
 1971-1972: ,  e 
 1972-1973: ,  e 
 1973-1974: ,  e 
 1974-1975: ,  e 
 1975-1976:  e 
 1976-1977:  e 
 1977-1978:  e 
 1978-1979:  e 
 1979-1980:  e 
 1980-1981:  e 
 1981-1982:  e Makedonikos
 1982-1983:  e 
 1983-1984: 
 1984-1985: 
 1985-1986: 
 1986-1987: 
 1987-1988: 
 1988-1989: 
 1989-1990: 
 1990-1991: 
 1991-1992: 
 1992-1993: 
 1993-1994: 
 1994-1995: 
 1995-1996: 
 1996-1997: 
 1997-1998: 
 1998-1999: 

 1999-2000: 
 2000-2001: 
 2001-2002: 
 2002-2003: 
 2003-2004: 
 2004-2005: 
 2005-2006: 
 2006-2007: 
 2007-2008: 
 2008-2009: 
 2009-2010: 
 2010-2011: 
 2011-2012: 
 2012-2013: 
 2013-2014: 
 2014-2015: 
 2015-2016: 
 2016-2017: 
 2017-2018: 
 2018-2019: 
 2019-2020: 
 2020-2021: PS Veria e

Vincitori

Campionato greco di calcio